«Аль-вала валь-бара» (; «Дружба и непричастность», «Дружба и вражда», «Симпатии и антипатии») — доктрина в исламе, разделяющая человечество на истинных мусульман (которых следует любить — «вала») и всех остальных людей (к которым следует испытывать отчуждение, враждебность и ненависть — «бара»). Эта концепция развита в работах богословов Абд ар-Рахмана ибн Абд аль-Халика (1978), Мухаммада Саида аль-Катани (1981) и в более жёсткой форме — саудовского правоведа Салиха аль-Фаузана (1997), занимавшего должность главы Верховного суда Саудовской Аравии.

Салих аль-Фаузан выделяет три группы людей:
 истинно верующие — их следует безоговорочно любить и оказывать им поддержку, сюда включаются сами салафиты, пророки, шахиды, праведники, в эту категорию однозначно не входят шииты;
 все неверные и безбожники (кафиры, в том числе христиане и иудеи), многобожники (политеисты или мушрики), лицемеры (мунафики, то есть внешне набожные мусульмане, но которые не веруют искренне), вероотступники и еретики (муртады) — их следует ненавидеть, враждовать с ними, даже если это близкие родственники (родители, братья или дети);
 согрешившие мусульмане — отношение к ним неоднозначно (их грехи не столь значительны как многобожие и неверие), их следует осуждать, пока они не раскаются.

Согласно аль-Фаузану, для истинных мусульман запретной является дружба с неверными, которая проявляется в следующем:
 уподобление неверным в одежде, словах, облике, еде и напитках, в том числе использование их языка (кроме необходимых случаев);
 проживание в странах неверных и отказ от переезда в страну ислама ради сохранения своей религии (кроме тех мусульман, кто не в состоянии переехать и тех, кто занимается миссионерством);
 поездки в страны неверных для развлечений (кроме лечения, торговли, обучения — если это можно сделать только там, затем следует вернуться в страну ислама);
 оказание помощи и содействия неверным против мусульман, а также их восхваление и защита;
 обращение за помощью к неверным, оказание им доверия, назначение их на посты, где можно узнать тайны мусульман, избрание неверных в качестве советников — по мнению аль-Фаузана, неверные сами ненавидят мусульман и хотят воспользоваться доверием мусульман, чтобы причинить им вред;
 использование летоисчисления неверных — связанного с рождением пророка Исы, то есть летоисчисление от Рождества Христова;
 участие в праздниках неверных, оказание помощи в организации праздников, поздравление неверных с их праздниками;
 восхваление неверных за достижения их культуры и цивилизации, восхищение их нравами и мастерством, без учёта порочности воззрений и ложности их религии — при этом следует изучать промышленность, экономику и военное искусство неверных (для накопления силы мусульман против неверных);
 использование имён неверных для своих детей — нельзя давать детям иностранные (западные) имена;
 обращение к Аллаху с молитвами о прощении и милости к неверным — это означает любовь к неверным и попытку улучшить их положение.

Примечания

Литература 

 Mohammed bin Ali: The Islamic Doctrine of Al-Wala' wa-l-Bara' (Loyalty and Disavowal) in Modern Salafism. Doctoral Thesis, Universität Exeter 2012.
 Eleanor Abdella Doumato: “Saudi Arabia: From ‘Wahhabi’ Roots to Contemporary Revisionism” in E.A. Doumato und Gregory Starrett: Teaching Islam: Textbooks and Religion in the Middle East. Boulder, London, 2007. S. 153–176. Hier S. 159–163.
 Noorhaidi Hasan: Laskar Jihad. Islam, Militancy and the Quest for Religious Identity in Post-New Order Indonesia. Cornell, Ithaca, NY, 2006. S. 138–140.
 Rüdiger Lohlker: Dschihadismus. Materialien. Facultas, Wien, 2009. S. 62f.
 Uriya Shavit: “The Polemic on al-wala wa'l-bara' (Loyalty and Disavowal): Crystallization and Refutation of an Islamic Concept” in Journal of South Asian and Middle Eastern Studies 36 (2013) 24-49.
 Uriya Shavit: „Can Muslims Befriend Non-Muslims? Debating al-walā wa-al-barā (Loyalty and Disavowal) in Theory and Practice“ in Islam and Christian-Muslim Relations 25 (2014) 67-88. (Nur wenige Ergänzungen gegenüber vorangehendem Artikel)
 Joas Wagemakers: „Framing the threat to Islam. Al-Walāʾ wa-l-barāʾ in Salafi Discourse“ in Arab Studies Quarterly 30/4 (2008) 1-22. 
 Joas Wagemakers: “The Transformation of a Radical Concept: al-wala' wa-l-bara' in the Ideology of Abu Muhammad al-Maqdisi” in Roel Meijer (ed.): Global Salafism. Islam’s New Religious Movement. Hurst & Company, London, 2009. S. 81–106.
 Joas Wagemakers: "The enduring legacy of the second Saudi state: quietist and radical Wahabi contestations of al-walā wa-l-barā" in International Journal of Middle East studies 44 (2012) 93-110.
 Joas Wagemakers: A quietist Jihadi: the ideology and influence of Abu Muhammad al-Maqdisi. Cambridge Univ. Press, Cambridge [u.a.], 2012. S. 147–188.
 Joas Wagemakers: "Salafistische Strömungen und ihre Sicht auf al-wala' wa-l bara' (Loyalität und Lossagung)" in: / (Hrsg.): Salafismus. Auf der Suche nach dem wahren Islam. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2014, S. 55–79. ISBN 978-3-451-33296-8.

Салафизм
Исламские термины
Социальное поведение